Гео́ргий Алекса́ндрович Аста́хов () — советский дипломат. Известен своей ролью в заключении советско-йеменского договора о дружбе и торговле 1928 года и советско-германского договора о ненападении 1939 года.

Биография 
Родился в Киеве в дворянской семье, учился на романо-германском отделении историко-филологического факультета Московского университета. Вступил в партию большевиков в 1918 году.

В 1918—1920 годах работал в Берлине корреспондентом Российского телеграфного агентства, был редактором газеты «Коммунист» во Владикавказе.

Работал в Наркоминделе с 1920 года:
 1920—1922 — заведующий отделом печати полпредства РСФСР в Закавказье.
 1922—1923 — заведующий отделом печати полпредства СССР в Турции.
 1924—1925 — референт полпредства СССР в Германии.
 1925—1928 — заведующий бюро печати, 1-й секретарь полпредства в Японии.
 1928—1929 — ответственный референт отдела Дальнего Востока Наркоминдела.
 1928 — командировка в Йемен. 1 ноября 1928 года заключил первый договор СССР со странами арабского мира — Советско-йеменский договор.
 1930—1933 — советник полпредства в Турции.
 1934—1935 — советник полпредства в Великобритании.
 1935—1936 — уполномоченный НКИД СССР в ЗСФСР.
 1936—1937 — заведующий отделом печати НКИД.
 1937—1939 — советник, временный поверенный в делах СССР в Германии.

Был одним из основных участников советско-германских переговоров весны-лета 1939 года, завершившихся подписанием Договора о ненападении между двумя странами.

19 августа 1939 года, незадолго до подписания договора о ненападении, Астахов был отозван в СССР. После увольнения из НКИД кратковременно работал в Музее народов Востока. Был арестован 27 февраля 1940 года по обвинению в участии в антисоветском заговоре и работе на иностранные разведки, приговорён к 15 годам заключения и умер в Усть-Вымском исправительно-трудовом лагере 14 февраля 1942 года. В 1957 году был реабилитирован.

Литературная и публицистическая деятельность 
В 1920 г. в Баку Астахов опубликовал 7 стихотворений в коллективном сборнике «Алая нефть».

Печатался в различных журналах и газетах, как правило, под псевдонимами. Книги посвящены странам, в которых Астахов работал.

Книги 
 От султаната к демократической Турции : Очерки из истории кемализма. — М.; Л., 1926.
 Япония. — М.; Л., 1928. — Под псевдонимом Г. Гастов.
 Японский империализм : Политико-экономический очерк. — [М.], 1930. — Под псевдонимом Г. Гастов.
 По Йемену. — [М.], 1931. — Под псевдонимом Г. Анкарин.
 По новой Турции. — М., 1933. — Под псевдонимом Ю. Тишанский.

Дневник 

В архиве Наркоминдела сохранился так называемый «дневник» Астахова с записями, относящимися к его пребыванию в Германии в 1939 году. Эти документы проливают свет на советско-германские переговоры, проходившие летом 1939 года и предшествовавшие заключению договора о ненападении.

В культуре 
Роль Астахова в фильме «Берлинский экспресс» (2001) исполнил Вячеслав Тихонов.

Примечания

Литература 
 Коряков М. Листки из блокнота: Весной 1939 года в Берлине [О книге: Kleist Peter. Die europäische Tragödie.— Göttingen: K. W. Schütz Verlag, 1961] // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1969.— 15 июня (№ 20551).— С. 3.

 Безыменский Л. А. Гитлер и Сталин перед схваткой. — М.: Вече, 2000. Глава 14. Человек, без которого не было бы пакта.
 Люди и судьбы: Биобиблиографический словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период (1917-1991) / Изд. подгот. Я. В. Васильчиков и М. Ю. Сорокина. — СПб.: ПВ, 2003.— С. 41-42: портр. ISBN 5-85803-225-7 ()
 Милибанд С. Д. Востоковеды России. — М., 2008. — Т. 1. — С. 77.

Ссылки 
 Биография на сайте hrono.ru
 Биография на сайте «Документы XX века»

Послы СССР в Германии
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые дипломаты
Дипломаты, репрессированные в СССР
Умершие в местах лишения свободы